Chiasmus steht für:
 Chiasmus, rhetorische Figur
 Kreuzmotiv oder Chiasmus, musikalisches Motiv vor allem der Barockzeit
 Chiasmus (Software), Verschlüsselungssoftware

Siehe auch:
 Chiasma